Kazanka est un toponyme ou hydronyme qui peut désigner :

Kazanka (en ), un village de l'obchtina de Stara Zagora, dans l'oblast de Stara Zagora.

Kazanka (en  ; en ), une rivière longue de , affluent de la Volga, dans laquelle elle se jette sur le territoire de la ville de Kazan, dans la République du Tatarstan.

Kazanka (en ), une commune urbaine de l'oblast de Mykolaïv.